Андре́й Пушкарёв:
 Пушкарёв, Андрей Валерьевич (род. 1985) — российский и казахстанский футболист.
 Пушкарёв, Андрей Васильевич — первый секретарь Милославского райкома КПСС в Рязанской области, Герой Социалистического Труда (1960).